Kahnfahrt steht für 
 Schiffsreise per Kahn
 Augsburger Kahnfahrt, Freizeiteinrichtung in Augsburg

 eine Bezeichnung für Fließe im Spreewald, unter anderem: 
 Neulübbenauer Kahnfahrt
 Obere Boblitzer Kahnfahrt
 Radduscher Kahnfahrt
 Zerkwitzer Kahnfahrt